Artykuł dotyczy sezonu 2014 wyścigów International V8 Supercars Championship. Rozpoczął się on rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 14 rundach i 38 wyścigach w Sydney na ulicznym torze wokół kompleksu olimpijskiego.

W sezonie 2014 do czterech uczestniczących rok wcześniej marek dołączyła piąta - Volvo.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Jamie Whincup, który zwyciężył również i w tym sezonie, zdobywając mistrzostwo po raz szósty w karierze. W klasyfikacji Pirtek Enduro Cup również najlepszy okazał się Jamie Whincup, który w parze z Paulem Dumbrellem zdobył najwięcej punktów w trzech rundach długodystansowych.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi 

Punkty przyznawane są kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. Większość weekendów wyścigowych odbywała się w formacie dwóch krótszych wyścigów w sobotę (75 punktów dla zwycięzcy) i jednego dłuższego w niedzielę (150 punktów dla zwycięzcy). Wyjątkiem była nowozelandzka runda (z trzema niskopunktowanymi wyścigami - po 50 punktów dla zwycięzcy - i jednego długiego) oraz rundy długodystansowe. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia.

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2014
2014 w sportach motorowych
2014 w Australii
2014 w Nowej Zelandii